24000 baci – album di Aylin Prandi del 2011
 24.000 baci/Aulì-Ulè – singolo di Adriano Celentano del 1961
 24 mila baci/Patatina – singolo di Little Tony del 1961
 24 mila baci/Pozzanghere – singolo di Dalida del 1961
 24000 baci – singolo di Aylin Prandi del 2011